Trajković ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Trajković (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Milan Traikovitz (* 1992), zyprischer Hürdensprinter serbischer Herkunft 
 Nikola Trajković (* 1981), serbischer Fußballspieler